Pidal ist der Familienname folgender Personen:

 Ramón Menéndez Pidal (1869–1968), spanischer Philologe und Historiker
 Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós (1869–1941), spanischer Politiker, Bergsteiger und Naturschützer